Meeker kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Meeker (Colorado)
Meeker (Oklahoma)